Распай — фамилия:

Фамилия 
 Распай, Франсуа Венсан (1794—1878) — французский химик, ботаник, физиолог, медик, революционер, деятель республиканского и левого движения.
 Распай, Жан (1925—2020) — французский писатель.

Топоним 
  () — улица в Париже, столице Франции.
 Распай () — станция Парижского метрополитена.